Universidade do Rio de Janeiro pode se referir ao nome da:
 Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) entre 1920 a 1937;
 Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) entre 1958 a 1961;
 Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) entre 1979 a 2003.
Desambiguação